Perebor (territori de Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Perebor (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia